Конто́рская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Конторская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Конторская улица — улица в городе Серове.
 Конторская улица — улица в Таганроге.

Украина 
 Конторская улица — улица в городе Дубно.
 Конторская улица — улица в Мирнограде.
 Конторская улица — улица в Харькове.